Pierwszy rząd Vidkuna Quislinga (1940)
 Drugi rząd Vidkuna Quislinga (1942–1945)